

Национални паркови

|}

Паркови природе 

|}

Предели изузетних одлика 

|}

Резервати природе 

|}

Споменици природе 

 

|}

Меморијални природни споменици 

|}

У поступку заштите 

|}

Види још 
 Списак заштићених подручја у Србији

Јужна и источна Србија
Заштићена подручја у Јужној и источној Србији